Miejscowości w USA:
 Free Soil – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
Gminy w USA:
 Free Soil (ang. Free Soil Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason